

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (патриций); консулы: Марк Виниций (во 2-й раз) и Тит Статилий Тавр Корвин (оба — плебеи); консулы-суффекты: Тиберий Плавтий Сильван Элиан, Марк Антоний Руф и Марк Помпей Сильван Стаберий Флавиан (все — плебеи).
 начало проконсульства Гальбы в Африке
 воцарение Котиса I в Боспорском царстве
 в Олимпии прошли 206-е Олимпийские игры
 возвышается основанная на месте кельтского города римская колония Ювавум в провинции Норик — в настоящее время город Зальцбург
 римскими наместниками в провинциях становятся: в Паннонии Секст Палпеллий Гистр, в Германии Помпоний, который одерживает победу над германцами и ему устраивают триумф
 Таррагона объявлена римской колонией
 в римской колонии Лондиний (нынешний Лондон) возведена капитальная крепость
 Апостол Павел в Пафосе обратил в христианство проконсула Кипра Сергия Павла, начало путешествий Павла по Кипру и югу Малой Азии.
 первым епископом Антиохии становится апостол Пётр
Британия:
 Около 45 года легион римской армии под командованием будущего императора Веспасиана штурмовал укрепление Девичий замок (Maiden Castle). Об ожесточённом характере боевых действий свидетельствуют изувеченные останки британских воинов.
Китай:
 Набег Хунну на северные провинции.
Хунну и Средняя Азия:
 Западное Чеши подчинилось Хунну.
 Отбит набег Хунну и Сяньби на Ляодун.
 Шаньюй Юй убивает лишних наследников престола.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 45 году
 древнегреческий философ и историк Плутарх (дата приблизительна)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 45 году
 Гай Азиний Поллион — консул Римской империи 23 года, убит по навету Мессалины

См. также